Шахматы Алисы — вариант шахмат, изобретенный в 1953 году , в котором используются две шахматные доски, а не одна (хотя, поскольку правила не позволяют двум фигурам одновременно находиться на одном поле, можно играть в эту игру используя всего одну доску, помещая под фигуры шашку, чтобы обозначить, что она находится на доске B) и небольшое (но существенное) изменение стандартных шахматных правил. Это простое правило переноса часто вызывает дезориентацию и путаницу у новичков, что приводит к неожиданностям и забавным ошибкам, когда фигуры «исчезают» и «появляются» на досках, и вмешиваются, блокируя нападения на одной доске, просто приходя с другой. Это переживание «все не так, как кажется», возможно, объясняет, почему шахматы Алисы остаются наиболее популярным и удачным вариантом Партона среди множества других, им изобретенных.

История названия 

Игра названа в честь Алисы, главного персонажа книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», где переход через зеркало в другой мир изображается на шахматных досках переносом после хода шахматных фигур с одной доски на другую. Сам Кэрролл был известен современникам как автор целого ряда вариантов шахматной игры, а также создатель распространившегося впоследствии повсеместно комплекта дорожных шахмат.

Правила ходов 
Фигуры ходят так же, как и в стандартных шахматах, но по завершении хода перемещаются на противоположную доску. Это простое изменение драматически сказывается на ходе игры.

В начале игры фигуры стоят в своём нормальном положении на доске A, а доска B пуста. После каждого хода на любой доске сходившая фигура перемещается (идёт «сквозь зеркало») на соответствующее поле на противоположной доске.

Например, после первых ходов 1. Кf3 е6 белый конь и чёрная пешка перемещаются на соответствующие поля доски B. Если игра продолжается 2. Ке5 Сс5, белый конь возвращается на доску A, а чёрный слон идёт на доску B (см. диаграмму).

Ход в шахматах Алисы имеет два основных условия: ход должен быть корректным на той доске, на которой он играется, и поле на другой доске, на которое фигура попадает после хода, должна быть свободна. (Из этого следует, что брать фигуры можно только на той же доске, на которой делаешь ход.) После взятия фигура перемещается на противоположную доску так же, как после обычного хода.

В качестве примера, если рассматриваемая партия продолжается 3. К:f7, то конь попадает на доску B. Далее ход чёрных, и как 3…Кр: f7, так и 3…С:f2+ невозможны. Чёрные не могут сыграть и 3…Фd4, поскольку ферзь не может перепрыгнуть через пешку на d7. Однако ход 3… Сg1 возможен (см. диаграмму), несмотря на то, что на доске A имеется белая пешка f2. (Ход слона на доске B возможен, и поле g1 на доске A не занято.)

Последнее условие касается короля: он не может переместиться на свободное поле на противоположной доске, если окажется при этом под шахом. Рокировка в шахматах Алисы в основном позволяется. Правило взятия на проходе обычно не используется, но не запрещено

Ранние маты

Дурацкий мат 
Существует несколько, один из них следующий: 1. e4 d5 2. Се2 de? 3. Сb5x (см. диаграмму).

На первый взгляд может показаться, что черные могут просто закрыться от шаха белого слона (например, 3…Сd7 или 3…Кc6 или 3…с6). Но все выставленные для закрытия фигуры немедленно «исчезают» и отправляются на доску B. Черные не могут избежать шаха, сбежав на противоположную доску путем 3…Крd7, потому что этот ход некорректен на доске A. Таким образом, это мат.

Еще один дурацкий мат: 1. e4 d6 2. Сc4 Ф:d2? 3. Сb5x

И еще один: 1. e4 е5 2. Фh5 Кf6? 3. Ф:e5x

Детский мат 
1. e4 h5 2. Се2 Лh4 3. С:h5 Л:e4+ 4. Kf1 d5 5. Фe2? (угрожая 6.Фb5x) 5… Bh3x (см. диаграмму).

1. d4 е6 2. Фd6 Се7? 3. Фе5+ Крf8 По 4. Сһ6x (Зейц-Надворней, 1973).

Образец игры 

Поль Йеру против Жоржа Желиса, 1996 Гран-При AISE [Примечания Жоржа Желиса; ходы, возвращающие фигуру на доску A, обозначены как «/А».]

1. d3 Кf6 2. Кс3 c5 3. Фd2 Кс6 (чтобы дать шах королю, фигура должна прийти с другой доски, так надо сначала переместить силы туда). 4. d4/A Лb8 (такой способ развития ладей в шахматах Алисы распространён) 5. e3 g5 (не давая Сс1 идти на g5 или f4.) 6. f4 Kbg8/A (Защищая g5 на другой доске.) 7. Кd5/A h6 8. Кf3 gf/A (неточность с моей стороны. Кe4/A мне сейчас кажется лучше.) 9. С:f4 Лg4 10. Се5/A Лh5 11. 0-0-0 [Диаграмма] (судя по тому, что активные чёрные силы сейчас на второй доске, королю может быть безопаснее там. Чёрный ферзь сейчас фактически «связан»: 11…Фc7/b6?? 12.Фd8x.) 11… Кe4/А 12. Сc7 Ла4/А 13. Сa6 Сg7 (с идеей 14…Лc4+ 15.c3/Кс3 С:c3+/А.) 14. Сb5/A ЛC4+ 15. Кb1/А Лf5/A 16. Сa5/A (необходимы отчаянные меры для спасения связанного ферзя.) 16… Л:d5 17. Ф:d5/А Ф:a5 (Угрожая 18…Фa1x.) 18. a3 Фd2/A 19. Ф:d7+ Крf8 (я сделал эти два хода в качестве условия 'если…то', но, кажется, Поль не заметил, открывающийся шах, так что, возможно, мне следовало бы и сидеть тихо!) 20. Ф:d7/А Фc3 (Останавливая Фh8x.) 21. Лd8/A 1-0 (чёрные сдались. На 21…Сd7/Сe6/Кf6 следует 22.Сd8/Лe8/Фh8x.)

Варианты 
У шахмат Алисы с течением времени появилось много вариаций.

Шахматы Алисы 2 
Чёрные начинают на противоположной доске (доске B).

Шахматы мисс Алисы 
Разрешены нулевые ходы (ходы, состоящие только из передачи фигуры — с текущего поля на соответствующее поле, если оно свободно, на противоположной доске.) Король не может уйти от шаха нулевым ходом, рокировка запрещена, если король или ладья делали нулевой ход. Джон Ишкан (1973).

Шахматы о’Донохью 
Правила совпадают с правилами шахмат Алисы, за исключением того, что движение разрешено даже если поле на противоположной доске занято (в этом случае фигура на нее не переносится). Майкл о’Донохью (2003).

Шахматный Дуэт и прочие варианты 

Чёрные начинают на доске B; переносы не обязательны; фигуры (не пешки) могут делать нулевые ходы (и брать фигуры таким образом); король под шахом, когда на его месте на противоположной доске стоит фигура противника; мат включает в себя невозможность избежать шаха также нулевым ходом. Джед Стоун (1981).

Партон ввёл также меньшую версию шахмат Алисы на доске 8х4 (см. диаграмму). Он также заметил, что в игру можно играть, используя три доски вместо двух (игрок выбирает, на какую из двух дополнительных досок переносить фигуры).

Правила шахмат Алисы могут быть применены практически к любому другому варианту шахмат путём простого удвоения количества досок и применения правила переноса (например, Раумшах на двух досках 5×5×5).

Дальнейшее чтение

Примечания

Ссылки 
 Alice Chess by Edward Jackman and Fergus Duniho, The Chess Variant Pages
 Alice Chess by George Jelliss, The Variant Chess Website
 Alice Chess  by Michael J. Farris, SchemingMind.com
Игровые сайты
 SchemingMind.com  play online correspondence chess
 Alice Chess  a simple program by Ed Friedlander (Java)
 Alice Chess II  a simple program by Ed Friedlander (Java)

1953 год в шахматах
Алисы
Произведения по мотивам «Алисы в Стране чудес»